

Geografia
 Phiri - township dell'area urbana di Soweto, in Sudafrica
 James Phiri – ward dello Zambia, parte della provincia di Copperbelt e del distretto di Chililabombwe
 James Phiri – ward dello Zambia, parte della provincia di Copperbelt e del distretto di Luanshya

Persone
 Alfred Phiri (1974) – ex calciatore sudafricano
 Danny Phiri (1989) – calciatore zimbabwese
 Davies Phiri (1974) – ex calciatore zambiano
 Dube Phiri (1983) – calciatore zambiano
 Edwin Phiri (1983) – calciatore zambiano
 Gerald Phiri (1988) – velocista zambiano con cittadinanza britannica
 Gerald Phiri Jr. (1993) – calciatore malawiano
 James Phiri (1968-2001) – calciatore zambiano
 Kinnah Phiri (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore malawiano
 Lebogang Phiri (1994) – calciatore sudafricano
 Patrick Phiri (1956) – ex calciatore e allenatore di calcio zambiano